Lukács férfikeresztnév 
 Lukács, régi magyar családnév
 Lukács evangélista
 Lukács, a budapesti Szent Lukács gyógyfürdő rövid neve
 Lukács település Horvátországban, Verőce-Drávamente megyében